

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Wólka Grodziska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Mazowiecki 
 Wólka Grodziska – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Grodzisko Dolne